Ehrenspeck steht für:
 Mount Ehrenspeck, Berg in Antarktika
 Ehrenspeck-Antenne, siehe Backfire-Antenne

Ehrenspeck ist der Familienname von:
 Ludwig Ehrenspeck (1874–1958), Bürgermeister von Frankenthal und Landau in der Pfalz